Michael Cole (nato nel 1938), psicologo statunitense
 Michael Cole (nato nel 1945), attore statunitense
 Michael Cole (nato nel 1966), calciatore britannico
 Michael Cole (nato nel 1968), commentatore sportivo statunitense
 Michael Cole, britannico, consulente di pubbliche relazioni; ex giornalista della BBC e portavoce di Mohammed Al-Fayed 
 Michael Cole, vero nome del wrestler della Total Nonstop Action Wrestling Murphy